

Lieux 
 Mémorial de Sun Yat-sen (Canton)
 Mémorial de Sun Yat-sen (Taipei)

Homonymie de monument